Good Times (televisieserie) - Amerikaanse serie
 Good Times (film) - film van William Friedkin
 Good Times (groep) - gelegenheidsformatie uit 2001 van vier acteurs uit de Nederlandse televisieserie Goede tijden, slechte tijden

Singles 
 Good Times (Born Crain) - single van de Belgische zanger Born Crain 
 Good times (Chic) - single van de Amerikaanse band Chic
 Good Times (Easybeats) - single van de Australische band Easybeats
 Good Times (Eric Burdon & the Animals) - single van de Engelse band Eric Burdon & The Animals
 Good Times (Finger Eleven) - single van de Canadeseband Finger Eleven
 Good Times (Hoodoo Gurus) - single van de Australische band Hoodoo Gurus
 Good Times (Kevin Hellenbrand) - single van de Nederlandse zanger Kevin Hellenbrand 
 Good Times (Roll Deep) - single van de Britse band Roll Deep 
 Good Times (Sam Cooke) - single van de Amerikaanse zanger Sam Cooke 
 Good Times (Styles P) - single van de Amerikaanse zanger Styles P 
 Good Times (Tommy Lee) - single van de Amerikaanse musicus Tommy Lee 
 Good Times (Toni Willé) - single van de Nederlandse zangeres Toni Willé
 The Good Times (single van José Hoebee) - single van de Nederlandse zangeres José Hoebee

Albums 
 Good Times (Bagdad Cafe the Trench Town) - album van de Japanse band Bagdad Cafe the Trench Town
 Good Times (Elvis Presley) - album van de Amerikaanse zanger Elvis Presley
 Good Times (Kool & the Gang) - album van de Amerikaanse band Kool & the Gang
 Good Times (Willie Nelson) - album van de Amerikaanse zanger Willie Nelson
 Good Times (soundtrack) - album van de soundtrack van de gelijknamige film door het Amerikaanse duo Sonny & Cher
 The Good Times (Afroman) - album van de Amerikaanse zanger Afroman
 The Good Times (album van José Hoebee) - album van de Nederlandse zangeres José Hoebee